Asset-Management steht für:

 Vermögensverwaltung, die Betreuung eines Finanzportfolios
 Anlagenwirtschaft, die Verwaltung der Anlagen eines Unternehmens
 Software-Lizenzmanagement, Software-Asset-Management in Unternehmen